Егона — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Красногорский сельсовет.

История 
Основан в 1750 г. В 1926 году деревня Егона состояла из 86 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали кумандинцы. В административном отношении входила в состав Елтошского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения кумандинцы составляли 75 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)